Würthle ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Friedrich Würthle (1820–1902), Landschaftsmaler, Radierer, Stahlstecher und Fotograf 
 Michel Würthle (1943–2023), österreichischer Gastronom und Zeichner 

weiters:
 Galerie Würthle, ehemalige Kunstgalerie in Wien